Fundin is een fictief persoon in J.R.R. Tolkiens wereld Midden-aarde.

Hij was een dwerg van Durins Volk en werd geboren in het jaar 2662 van de derde Era. Hij was de zoon van Farin en de grote broer van Gróin. Zijn oudste zoon Balin werd geboren in 2763 en zijn jongste zoon Dwalin werd geboren in 2772.

Fundin vocht mee in de slag van Azanulbizar in 2799 tegen de legers van de ork Azog.
De dwergen werden de bossen naast het spiegelmeer ingedreven en Fundin werd gedood samen met vele anderen, maar uiteindelijk wonnen de dwergen de slag.

Lijn van Durin de Onsterfelijke 

Dwerg in werk van Tolkien